Robert Mager ist der Name folgender Personen:

* Robert Mager (Einradfahrer), deutscher Einradfahrer und Autor 
 Robert Frank Mager (1923–2020), US-amerikanischer Pädagoge